Хуан Барбас (* 1959) — аргентинський футболіст, який грав на позиції півзахисника.

 Барбас — вигаданий персонаж, могутній ворог й антагоніст (демон вищого рівня) з телесеріалу «Усі жінки — відьми».

Див. також 
 Барба